Переделковский сельский Совет — упразднённая административная единица на территории Лоевского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Переделковский сельсовет включал 12 населённых пунктов:
 Борец — посёлок
 Восход — деревня
 Городок — посёлок
 Громыки — деревня
 Казимировка — деревня
 Кошовое — посёлок
 Первомайск — деревня
 Переделка — деревня
 Победитель — посёлок
 Подречицкое — посёлок
 Прогресс — посёлок
 Сутково — посёлок

См. также 
 Лоевский район

Примечания

Ссылки 
 Лоевский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Лоевского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании